Dantschew ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Dantschew (* 1970), bulgarischer Ruderer 
 Pentscho Dantschew (1915–1989), bulgarischer Literaturkritiker 

Siehe auch:
 Danchev